przejma – rodzaj belki w stropie lub dachu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Przejma – część wsi Zielone w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Przejma – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Przejma – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród

Zobacz też 
 Przejma Mała
 Przejma Wielka
 Przejma Wysoka